Le nom Schultes est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Johann Schultes (1595-1645), médecin allemand.
 Josef August Schultes (1773-1831), médecin et naturaliste autrichien.
 Julius Hermann Schultes (1804-1840), médecin et naturaliste autrichien, fils du précédent.
 Julius Hermann Schultes (1820-1887), botaniste autrichien, frère du précédent.
 Richard Evans Schultes (1915-2001), botaniste américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand